Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Swisscom Challenge) van 2001 vond plaats van zondag 14 tot en met zondag 21 oktober 2001 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

De Amerikaanse Lindsay Davenport won zowel de titel in het enkelspel als die in het dubbelspel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelhoudster Martina Hingis had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een enkelblessure.

Het derde reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Joegoslavische Jelena Dokić in twee sets. Davenport wist voor de derde keer het toer­nooi van Zürich op haar naam te schrij­ven. Het was haar 36e WTA-titel, de zesde van dat jaar. Zij won US$ 175.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De als tweede geplaatste titelhoudsters Martina Hingis en Anna Koernikova konden hun titel niet verde­di­gen, wegens een enkelblessure van Hingis.

Het eerste reekshoofd, Kimberly Po-Messerli en Nathalie Tauziat, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Sandrine Testud en Roberta Vinci.

Het als vierde geplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Lisa Raymond won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Sandrine Testud en Roberta Vinci in drie sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Davenport had daar­naast 27 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Raymond 22.

De Belgische Els Callens speelde samen met Chanda Rubin (VS) – zij bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Caroline Vis en Patricia Tarabini uit Argentinië vormden het derde reekshoofd – zij strand­den in de eerste ronde. Ook haar landgenote Miriam Oremans en de Slowaakse Daniela Hantuchová verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Zürich 2001
Zürich